Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Key West''' :
 L' est un navire de l'Union Navy lancé en 1862 ;
 L' est une frégate de l'US Navy de classe Tacoma lancée en 1943.
 L' est un sous-marin de l'US Navy de classe Los Angeles lancé en 1985.

Key West